Hankey peut désigner :

Toponymie 

 Hankey, une ville d'Afrique du Sud

Patronyme 

 Maurice Hankey (1877-1963), fonctionnaire britannique qui est parvenu au poste de secrétaire du Cabinet ;
 Robert Hankey (1905-1996), diplomate britannique et agent du Secret Intelligence Service, fils de Maurice Hankey.

Série télévisée 

Monsieur Hankey, le petit caca Noël est le neuvième épisode de la première saison de la série animée South Park ;
 Les Chants de Noël de Monsieur Hankey est le quinzième épisode de la troisième saison de la série animée South Park.